«Каравай» — российская компания, владеющая несколькими хлебозаводами в Санкт-Петербурге, контролирует приблизительно 30 % рынка хлеба и хлебобулочных изделий Петербурга.

Основана в 1993 году в результате акционирования Бадаевского хлебозавода по программе приватизации. Впоследствии фирма получила контроль над хлебозаводом «Заря» (20 % акций), Кушелевским хлебозаводом (21 %), заводом «Паляницы» (17 %) и комбинатом «Невская сушка» (100 %); в 2012 году компания приобрела самарский Хлебозавод № 5.

Выручка компании за 2011 год составила 5,3 млрд руб. Основные владельцы — Николай и Марина Тютюнниковы (вдвоём через различные структуры владеют 96 % акций). Генеральный директор — Николай Тютюнников.

Примечания